Серія збройних конфліктів за участю туарегів у північних районах Малі та Нігеру:
 Туарезьке повстання (1916—1917), інакше Каосенське повстання, проти французького колоніального панування.
 Туарезьке повстання (1963—1964), інакше Перше туарезьке повстання, повстання туарегів Адрар-Іфорасу проти уряду Малі.
 Туарезьке повстання (1990—1996), інакше Друге туарезьке повстання, повстання різних груп туарегів проти урядів Нігеру та Малі з вимогою автономії для північних районів цих країн.
 Туарезьке повстання (2007—2009), повстання туарегів Нігеру та Малі проти урядів цих країн.
 Туарезьке повстання (2012) за незалежність півночі Малі, яке стало першою фазою затяжного збройного конфлікту, який тримає й досі. В ході повстання було проголошено невизнану державу Азавад. Після переходу в травні-липні 2012 року влади в Азаваді до рук ісламістів, керівники Національного руху за визволення Азаваду, провідної туарезької політичної сили, заявили про відмову від ідеї незалежності на користь культурної, політичної й економічної автономії  Азаваду в складі Малі.

Туареги